Ngwo désigne notamment :
 le ngwo, une langue des Grassfields parlée au Cameroun.
 Ngwo, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Njikwa.